Neola (Iowa)
Neola (Utah)

Desambiguações de topônimos